William Olvis ist der Name folgender Personen:

* William Olvis (Sänger) (1928–1998), US-amerikanischer Sänger (Tenor) 
 William Olvis (Komponist) (1958–2014), US-amerikanischer Komponist